Música académica contemporánea
Música académica del siglo XX
Música de la Edad Moderna (véase Historia de la Música y Edad Moderna)

Música del Renacimiento
Música del Barroco
Música del Clasicismo
Música del Romanticismo
 Música moderna (1980), álbum del grupo musical español Radio Futura.
 Música moderna (2005), álbum del grupo musical mexicano Sussie 4.
 Música moderna (2007), álbum del grupo musical mexicano Paté de Fuá.
 Música moderna (1981), libro de El Zurdo (Fernando Márquez, 1957).

Arte moderno